Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Billie Jean King 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Assente
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Tracy Austin (quarti di finale)

 Virginia Wade (semifinali)
 Billie Jean King (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1978